Дыгай — фамилия. Известные носители:
 
 Дыгай, Наталья Николаевна (род. 1973) — советская и российская футболистка.
 Дыгай, Николай Александрович (1908—1963) — министр строительства СССР.

Примечания